Rigby (band), een Nederlandse band
 Rigby (plaats), een plaats in Amerika